Devizno tržište (kratica od eng. foreign exchange)
Forex (materijal), vrsta pločastog materijala